A Taça Latina de 2000 foi a 18ª edição da Taça Latina.

Classificação final 

Taça Latina de Hóquei em Patins